Westbrook kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Westbrook (udde),

Australien 

 Westbrook (ort i Australien), Queensland, Toowoomba,

USA 

 Westbrook (ort i USA, Texas, Wood County), 
 Westbrook, Maine, Cumberland County, 
 Westbrook (ort i USA, Minnesota), Cottonwood County, 
 Westbrook (ort i USA, Texas, Mitchell County), 
 Westbrook, Connecticut –  i Middlesex County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar